Д-р Едгар Кноблох () (11 ноември 1927 – 3 февруари 2013) е чешки учен и писател.

Специализира история на Централна Азия и ислямския свят. Учи история на Близкия изток в Карловия университет и Института по ориенталистика в Прага.

Пътува много, посещава Средна Азия за пръв път през 1959 г. Става член на Британското кралско географско дружество през 1999 г.

Избрани публикации 
 На чешки и руски език
 Kulja (s Richardem Blahou, Prešov, 1960, rusky)
 V srdci Ázie (1961, slovensky)
 V srdci Asie (první vydání SNDK 1962, česky)
 Kurdská noc (Jean-Richard Bloch; Edgar Knobloch; Vladimír Brett, SNKLU, 1963, česky)
 V zemi pouští a hor: výstava fotografií ze Sovětské Střední Asie (s Miloš Hrbas; Náprstkovo Muzeum Asijských, Afrických a Amerických kultur, 1964, katalog, česky)
 Stesky (Joachim Du Bellay; Edgar Knobloch; Jan Vladislav, SNKLU, 1964, česky)
 Smrt Tamerlánova (první vydání 1965, Triton, 2003, česky)
 Putování k Mongolům (Johannes de Plano Carpini.; Willelmus de Rubruk.; Ruy Gonzales de Clavijo, SNKLU, 1964, česky)
 Umění Střední Asie (s Milošem Hrbasem, SNKLU, 1965, česky)
 Encyklopedie umění středověku (René Huyghe, první vydání Odeon, 1969, česky)
 Turkestan: Taschkent, Buchara, Samarkand: Reisen zu den Kulturatätten Mittelasiens (s Peter de Mendelssohn, Prestel-Verlag, 1973, München; London; New York: Prestel, 1999, německy)
 Strach (s Věrou Martinkovou, Alfa-Omega, 2001, česky)
 Návrat nežádoucí (Alfa Omega, 2002, česky)
 Roztroušená rodinka a jiné rozmarné veršíky (Alfa-Omega, 2003, česky)
 Klec (Triton, 2003, česky)
 Sněhurka a čtrnáct trpaslíků (Alfa Omega 2007, česky)
 Nomádi a Rusové (Triton, 2008, česky)
 Cizinec z povolání (Alfa-Omega, 2009, česky)

 На английски език
 The art of Central Asia. Paul Hamlyn, London, 1965.
 Beyond the Oxus: Archaeology, art & architecture of Central Asia. Benn, London, 1972. ISBN 0-510-03351-2
 Baedeker's Netherlands, Belgium & Luxembourg. Prentice Hall, 1984. (co-author)
 Monuments of Central Asia: A guide to the archaeology, art and architecture of Turkestan. I. B. Tauris, London, 2001. ISBN 1-86064-590-9
 The archaeology and architecture of Afghanistan. The History Press, Stroud, 2002. ISBN 0-7524-2519-6
 Russia & Asia: Nomadic & oriental traditions in Russian history. Odyssey Publications, 2007. ISBN 978-962-217-785-7
 Treasures of the great Silk Road. The History Press, Stroud, 2012. ISBN 978-0-7524-7117-4

Източници 

Ориенталисти
Чешки историци
Чешки писатели
Родени в Прага
Възпитаници на Карловия университет